La lanthanite-(Nd) è un minerale appartenente al gruppo della lantanite.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 
Nitrati e carbonati (minerali)